Örebro este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Örebro.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Örebro län este compus din următoarele comune:

Note 

Län în Suedia